Pardos (Spanje), gemeente in Guadalajara
 Pardos (generaal), Byzantijns katapan van Italië (1042)